

Carriera 
È stato selezionato dai Milwaukee Bucks al secondo giro del Draft NBA 2017 (48ª scelta assoluta).

Altri progetti

Collegamenti esterni

 Scheda su thedraftreview.com